He — в англійській мові є займенником третьої особи однини чоловічого роду (укр. переклад «він»).

He може також відноситися до:

 гелій, символ «He» — 2-й хімічний елемент
 HE — код івриту в стандарті ISO 639-1
 Його Високопреосвященство () — у православній церкві титул митрополитів та архієпископів, у римсько-католицькій церкві титул кардиналів та архієпископів, а також звернення до них.
 Чжен Хе — китайський адмірал XIV століття
 Хе Сяньгу — даоська безсмертна
 /he/ — у міжнародному фонетичному алфавіті знаки へ та ヘ японскої кани
 Хей –- п'ята буква єврейського алфавіту
 «He» — оповідення американської письменниці Кетрін Енн Портер.
 «He» — пісня гурту The Supremes з альбому Антологія
 Вища освіта ().
 He — індекс німецьких літаків фірми Heinkel.